Fiesta (1947) — filme musical estadunidense de 1947, com Esther Williams
The Sun Also Rises — livro de Ernest Hemingway (1927) traduzido em Portugal como Fiesta
The Sun Also Rises (filme) — produção de 1957 com Tyrone Power e Ava Gardner, distribuído em Portugal como Fiesta
Ford Fiesta — modelo de automóvel
 Fiesta (álbum de Denise Rosenthal)
 Fiesta (álbum de Miranda)

Desambiguação